Les Saisiyat sont des aborigènes de Taïwan.
 Le Saisiyat est la langue austronésienne parlée par les Saisiyat.